Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 5 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Simona Halep, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Faits marquants 
 Serena Williams, double tenante du titre et blessée à la cuisse, déclare forfait avant son quart de finale face à Petra Kvitová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Madrid
Sport en Espagne en 2014
Tennis en mai 2014